Adelskalender steht für:
 eine periodisch aktualisierte, Angehörige des Adels einer bestimmten Nation oder Region verzeichnende Gruppenbiographie. Deutsche Adelskalender sind:
 Gothaischer Hofkalender
 Gothaisches Genealogisches Handbuch
 Genealogisches Handbuch des Adels
 Adelskalender (Eisschnelllauf)